Kloschwitz ist der Name folgender Orte in Deutschland:
 Kloschwitz (Weischlitz) im Vogtlandkreis in Sachsen
 Kloschwitz (Salzatal) im Saalekreis in Sachsen-Anhalt